André Santos é também o nome de:

 André Santos, (nascido em 1971) é um líder de movimentos humanitários, comunicador e político brasileiro.

 André Luís Alves Santos] (nascido em 1972), atacante de futebol brasileiro.

 André Santos (nascido em 1975), futebolista brasileiro.

 André Santos (nascido em 1981), lutador brasileiro de MMA.

 André Santos (nascido em 1983) é um futebolista brasileiro.

 André Alves dos Santos (nascido em 1983), futebolista brasileiro.

 André Bahia dos Santos Viana (nascido em 1983), futebolista brasileiro.

 André Santos, (nascido em 1988), futebolista português.

 André Santos, (nascido em 1989), futebolista português.

Veja também
 Santo André, São Paulo